Wielokąt () – pojęcie dotyczące grafiki komputerowej
 Polygon – amerykańska strona internetowa o grach komputerowych